Оружие смерти () — фильм (1981)
 Оружие смерти () — фильм (1988)